IAVA son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Instituto Alfredo Vásquez Acevedo, instituto de educación secundaria uruguayo.
 Industria Argentina Vehículos de Avanzada, empresa automovilista argentina.